Der 11. Golfpokal fand vom 27. November bis zum 10. Dezember 1992 in Katar statt. Sieger des Turniers wurde Gastgeber Katar. Es war der erste von bislang zwei Titeln für Katar.

Teilnehmer 
An der Endrunde nahmen folgende sechs Mannschaften teil. Der Irak wurde wegen der Besetzung von Kuwait vom Turnier ausgeschlossen.

Modus 
Die sechs Mannschaften spielten jeder gegen jeden in einer Gruppe gegeneinander. Der Sieger der Gruppe war der Sieger des Golfpokals.

Spiele 

|}

|}

Weblinks 
 Gulf Cup 1992 (in Doha, Qatar) (englisch)

1992
Fußballveranstaltung 1992
Sportveranstaltung in Katar
Fußball (Katar)